Sallenbach ist ein Gewässername:
 Sallenbach (Obelsbach), rechter Zufluss des Obelsbachs (zum Heimbach, zur Glatt) bei Trollenberg oder Schwenkenhof, Gemeindeteil Vierundzwanzig Höfe, Loßburg, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg

Sallenbach ist ein Familienname:
 Katharina Sallenbach (1920–2013), Schweizer Künstlerin und Kunstpädagogin

Siehe auch:
 Salenbach
 Sallenbächlein